Сираки — сарматское племя, кочевавшее с IV века до н. э. в приазовских степях к северу от реки Кубань. Как до, так и после прихода сираков эти территории населяли меоты.

Общие сведения 
Страбон свидетельствует :
 — аорсы и сираки «простираются на юг до Кавказских гор; они частью кочевники, частью живут в шатрах и занимаются земледелием».
 — Эти аорсы и сираки являются, видимо, изгнанниками племён, живущих выше, а аорсы обитают севернее сираков Античности.

Столица 
 «город Успа, укреплённый стенами и рвами» был разрушен римскими легионами, при поддержке конной дружины аорсов.

Местонахождение города "Успа" пока не установлено. Выдвигаются самые различные гипотезы о его местонахождении.

Правители сираков 
Известные имена царей сираков:

 Арифарн(ес) — (309 год до н.э.)
 Абеак(ос) — (47 год до н. э.)
 Зорсин(ес) — (49 год н. э.)

Военные действия 
35 год н. э. — Тацит упоминал, что сираки воевали на стороне царя Иверии Фарасмана, против Парфии и Армении.

Сираки на стороне Митридата VIII 
49 год н. э. — сираки и часть меотов (предков адыгов) воевали на стороне Митридата VIII, против римских легионов и конной дружины аорсов. Сираки, возглавляемые царём Зорсином, были разгромлены, столица Успе разрушена. Лишившись союзников, Митридат VIII сдался на милость царя аорсов Эвнона.

Об этих трагических для сираков событиях Тацит сообщает:

193 год 
193 год — сираки вновь были разгромлены войском боспорского царя Савромата II.

Дальнейшая история 
Предположительно, большая часть оставшихся в живых сираков подверглись эллинизации, попав в зависимость от Боспорского царства, и далее, как и большинство сарматов, участвовали в формировании этноса аланов.

Предположительно, меньшая часть сираков в начале нашей эры была ассимилированна меотами.

В своей статье «К этногенезу адыгов» П. У. Аутлев, сделал нижеследующий вывод:

В своей книге «Древнее золото Кубани» Н. В. Анфимов, также сделал вывод, что в I в. до н. э. произошло вклинивание сираков в меотскую среду, которые осели среди аборигенного населения. Но какой либо смены культуры не произошло. Господствующей оставались меотская культура и меотский язык. Пришлые сираки были ассимилированы меотами.

Далее, П. У. Аутлев сделал вывод, что появление в адыгском Нартском эпосе такого героя как нарт Саусырыкъу (в переводе с осетинского — смуглый сирак, адыгского перевода — не существует), связано именно с принятием сираков. Однако согласно другим данным имя Сосруко (кабард.-черк. Сосрыкъуэ) с кабардино-черкесского языка буквально переводится как «сын Соса», где «Сос» — это имя личное, а «къуэ» — «сын» или «потомок». В адыгском нартском эпосе Сосрыкъуэ является таким же именем, как и у других нартов, как Бадынокъо, Шъэбатынокъо, Бэтэкъо и др., где имена происходят от имени отца, с прибавлением слова «къо» — «сын». В то время как у осетин героя эпоса зовут вовсе не Сосруко, а Сослан.

Примечания

Источники 

 Страбон. География: В 17 кн. / Пер. Г. А. Стратановского. — М.: Наука. 1964.

Литература 
Акиева П. Х. Об историко-культурных параллелях ингушских нартских зираков и аланского племени сираков // Вестн. / Ингуш. науч.-исслед. ин-та гуманит. наук. — 2016. — № 2. — С. 4—13.
Анфимов Н. В. К вопросу о восточной границе меотских племен и центре сиракского союза в Прикубанье // Крупновск. чт. — Вып.  IX: Тез. докл. —  Элиста, 1979.
Аутлев П. У. О сираках, роксаланах и аланах нартского эпоса // Крупновск. чт. — Вып. VIII: Материалы по изучению историко-культур. наследия Сев. Кавказа. — М., 2008.
Балахванцев А. С., Беглова Е. А. Арифарн — царь фатеев или сираков? // Боспорский феномен: Население, языки, контакты: Материалы междунар. науч. конф. — СПб., 2011. — С. 575—579.
Берлизов Н. Е. К вопросу о существовании сирако-меотского племенного союза // Культур. жизнь Юга России. — 2014. — № 2 (53). С. 72—75.
Виноградов В. Б. Локализация Ахардея и сиракского союза племен // Сов. археология. — 1966. — № 4. — С. 38—50.
Виноградов В. Б. Сиракский союз племен на Северном Кавказе // Сов. археология. — 1965. — № 1. — С. 108—121.
Гаглойти Ю. С. К истории северо-кавказских аорсов и сираков // Изв. / Юж.-Осетин. НИИ. — Цхинвали, 1968. — Вып. 15. — С. 23—39.
Десятчиков Ю. М. Арифарн, царь сираков // История и культура античного мира. — М.: Наука, 1977. — С. 45—48.
Десятчиков Ю. М. Митридат Боспорский и Зорсин Сиракский // Культурные взаимосвязи народов Средней Азии и Кавказа с окружающим миром в древности и средневековье: Тез. докл. — М., 1981. 
Ждановский А. М. К истории сиракского союза племен: (По материалам курган. погребений Сред. Прикубанья) // Дон и Северный Кавказ в древности и Средние века. — Ростов н/Д., 1990. — С. 35—48.
Каменецкий И. С. Ахардей и сираки // Материалы сессии, посвященной итогам археологических и этнографических исследований 1964 года в СССР: Тез. докл. — Баку, 1965. — С. 99.
Лимберис Н. Ю., Марченко И. И. Сиракский союз племен и Боспор // Скифия и Боспор: Археол. материалы к конф. памяти акад. М. И. Ростовцева. — Новочеркасск, 1989. — С. 123—125.
Марченко И. И. Вопросы этнической истории сиракского союза В Прикубанье // Задачи советской археологии в свете решений XXVII съезда КПСС: Тез. докл. — М., 1987. — С. 161—162.
Марченко И. И. Проблемы этнической истории сиракского союза в Прикубанье // Проблемы археологии и этнографии Северного Кавказа. — Краснодар, 1988. — С. 68—83.
Марченко И. И. Проблемы этнической истории сиракского союза в Прикубанье // Среднеазиатско-Кавказские чтения: Тез. докл. — Л., 1987. — С. 7—8.
Марченко И. И. Сираки Кубани: (По материалам курган. погребений Ниж. Кубани).—  Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 1996. — 336 с.
Прокопенко Ю. А. Сираки, тохары и другие племена Центрального Предкавказья в политических событиях II в. до н. э. — нач. I в. н. э. по письменным источникам, археологическим и нумизматическим данным // Археология и этнология Сев. Кавказа. — Нальчик, 2015. — Вып. 4. — С.107—127.
Скрипкин А. С. О времени появления сираков на Кубани // Шестая Международная Кубанская археологическая конференция: Материалы конф. — Краснодар: Экоинвест, 2013. — С. 385—387.
Туаллагов А. А. Сираки и аорсы Северного Кавказа: (По письм. источникам) // Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. — Армавир, 2006. — С. 93—114.
Шевченко Н. Ф. Сираки и аорсы в степном Прикубанье // Рос. археология. — 2003. — № 1. — С. 44—59.
Шевченко Н. Ф. Степи Прикубанья и сираки в IV — III вв. до н. э. // Историко-археол. альманах. — Армавир; Краснодар; М., 2011. —  Вып. 10. — С. 48—–55.
Яценко С. А. Сиракский союз в Прикубанье: (Проблемы увязки археол. и письм. источников) // Древности Кубани: Материалы науч.-практ. конф. — Краснодар, 1991.

Ссылки 
 Сираки на Кубани
 Сарматы, Аланы

Северное Причерноморье в древности
Железный век
Меоты
Сарматы
История Адыгеи
Исчезнувшие народы Кавказа
История Кавказа
Иранские кочевые народы
Иранские народы